Wilder Mind — третий студийный альбом британской фолк-рок-группы Mumford & Sons, вышедший 4 мая 2015 года. Первый сингл с альбома, «Believe», был выпущен 9 марта 2015.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Mumford & Sons
Альбомы 2015 года
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы инди-рока